Le mot charade désigne plusieurs choses :
 Une charade est une forme de devinette qui combine les jeux de mots et la phonétique.
 Charade se dit aussi, par extension, d’une chose bizarre ou difficile à comprendre.

Toponymie 
 Charade, village de la commune française de Royat dans le Puy-de-Dôme.

Cinéma 
 Charade est un film à sketches sorti en 1953.
 Charade est un film américain de Stanley Donen sorti en 1963.
 Charade est un court-métrage d'animation canadien réalisé par John Minnis et sorti en 1984.

Mécanique 
 Le circuit de Charade est un circuit automobile situé à Saint-Genès-Champanelle dans le Puy-de-Dôme.
 La Charade Racing est un modèle de moto, produit par la firme française Voxan.
 La Daihatsu Charade est un modèle de voiture de 1977.

Théâtre 
 La coupe Charade est le trophée remis à l'équipe championne des séries éliminatoires de la Ligue nationale d'improvisation au Québec.

Jeu vidéo 
 Charade est un personnage de la série de jeux vidéo Soul.

Musique 
 Charade est un album de Jeanne Cherhal.
Homonymie de titre